

Localidades

Brasil 
Municípios
 Bela Vista — Mato Grosso do Sul
 Bela Vista de Goiás
 Bela Vista do Maranhão
 Bela Vista do Paraíso — Paraná
 Bela Vista da Caroba — Paraná

Distritos
 Bela Vista (Campos Novos) — Santa Catarina
 Bela Vista (distrito de São Paulo) — São Paulo

Bairros
 Bela Vista (Cariacica) — Espírito Santo
 Bela Vista (Gaspar) — Santa Catarina
 Bela Vista (Goiânia) — Goiás
 Bela Vista (Ipatinga) — Minas Gerais
 Bela Vista (Porto Alegre) — Rio Grande do Sul
 Bela Vista (Osasco) — São Paulo
 Bela Vista (Timóteo) — Minas Gerais
 Bela Vista (Volta Redonda) — Rio de Janeiro
 Bela Vista (São Carlos) — São Paulo
 Bela Vista (bairro de São Paulo) — São Paulo

 Povoados
 Bela Vista — Bahia

Vilas
 Bela Vista do Araguaia — Pará

Estações
 Estação Bela Vista (Metrô de São Paulo) — estação do metrô de São Paulo

Em Moçambique
 Bela Vista (Moçambique) — vila

Portugal 
 Estação Bela Vista — estação metroviária em Lisboa
 Parque da Bela Vista — Lisboa

Outros
 Estrela da Bela Vista Esporte Clube
 Vistabella

Desambiguações de topônimos